Plaats in Indonesië
 Ngampon (Ampel), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Ngampon (Jepon), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java